Исмаилкалой, Исмаил-Кале () — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.

Население

География 
Расположен на правом берегу реки Дзумсэхк, к северо-востоку от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие населённые пункты и развалины бывших аулов: на северо-западе — бывшие аулы Кештерой, Данкалой, на юго-западе — бывший аул Доркулчи, на юго-востоке — бывший аул Мужиар.

Примечания

Литература 

Исчезнувшие населённые пункты Итум-Калинского района